USS McCook je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS McCook (DD-252) 
 USS McCook (DD-496)

McCook